Schalek ist der Familienname von:

 Alice Schalek (1874–1956), österreichische Journalistin, Fotografin und Autorin
 Malva Schalek (1882–1944), österreichische Malerin